Ива́н Ива́нович Бриллиа́нтов — (1870, Новгородская губерния — 1930-е) — русский краевед и богослов.

Биография 
Родился в 1870 году в Цыпино Кирилловского уезда Новгородской губернии (ныне Кирилловский район Вологодской области). Сын священника Цыпинского погоста Ивана Михайловича Бриллиантова. Младший брат историка церкви, члена-корреспондента Российской академии наук Александра Ивановича Бриллиантова (1867—1933).

До Октябрьской революции 
Учился в Кирилловском духовном училище] (1884—1885), затем в Новгородской семинарии (1885—1891) и в Санкт-Петербургской духовной академии (1891—1894), которую окончил со степенью кандидата богословия.

В 1895—1906 годах работал на кафедре общецерковной истории Санкт-Петербургской духовной академии; был помощником инспектора академии. С 1897 по 1915 годы — в Санкт-Петербургском Исидоровском епархиальном женском училище: вначале преподавателем арифметики, а с 1906 года — истории и географии. С сентября 1915 года — преподаватель латинского языка в Александро-Невском Антониевском духовном училище. Написал ряд статей для Православной богословской энциклопедии.

В советское время 

Вскоре после Октябрьской революции навсегда переехал в Цыпино. В 1919 году был избран членом Сельского совета. С 1920 по 1922 годы — сотрудник отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Кирилловского уездного отдела народного образования. После выхода весной 1922 года Декрета ВЦИК об изъятии церковных ценностей в фонд помощи голодающим Поволжья, вошёл в состав комиссии по изъятию в Ферапонтове в качестве представителя Главмузея. Благодаря его усилиям, вещи Ферапонтова монастыря, представляющие особое музейное значение, не были изъяты. В конце 1922 года уволен из отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины по сокращению штатов.

19 января 1931 года арестован (в Цыпино). Точная дата и место смерти не известны. Называются и 1931 год, с предположением, что И. И. Бриллиантов был расстрелян в Кириллове и 1934 (например, на сайте «История образования в Новгороде Великом»).

Первое полное описание Ферапонтово 

В истории российской культуры Иван Иванович Бриллиантов наиболее известен своей книгой о Ферапонтово, являющейся, по сути, первым полным описанием Ферапонтова монастыря. Монастырь был упразднён «за ветхостью» ещё в 1798 году. К концу XIX века из-за слабости фундаментов все постройки монастыря находились под угрозой обрушения.

Сначала в журнале «Странник», в 1898 году, а затем, в следующем году, отдельной книгой, вышла работа Бриллиантова «Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь». По существовавшему обычаю И. И. Бриллиантов разослал свою книгу, в том числе влиятельным лицам. Она произвела большое впечатление на русский православный мир и возродила интерес к истории Ферапонтова монастыря. Сохранился отклик на книгу игуменьи Иоанно-Предтеченского Леушинского женского монастыря Череповецкого уезда Таисии, энергичной и влиятельной устроительницы женских монастырей: 

Через несколько лет, в 1904 году, благодаря энергичным усилиям игуменьи Таисии, называющей себя «заведующей восстановлением Ферапонтова монастыря», монастырь был возобновлён (как женский).

И. И. Бриллиантов первым смог прочитать плохо сохранившуюся надпись на откосе северного входа ферапонтовского собора Рождества Богородицы, указывающую на мастеров (Дионисий с чадами) и даты выполнения росписей (по современному календарю с 6 августа по 8 сентября 1502 года): 

Труд И. И. Бриллиантова о Ферапонтовом монастыре имел и большое научное, и важное общественное значение. Он привлёк внимание к бедственному положению Ферапонтова монастыря. Во многом благодаря ему начались работы по сохранению архитектурного ансамбля монастыря и его художественных сокровищ.

В 2001 году книга И. И. Бриллиантова была выпущена в виде репринтного издания.

Библиография 
 «Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь» (СПб., 1899).
 «Патриарх Никон в заточении на Белеозере» (СПб., 1899).

Примечания

Литература 
 
 История образования в Новгороде Великом. Бриллиантов Иван Иванович (1870—1934 гг.).
 Серебрякова М. С. Памятники архитектуры Ферапонтова монастыря по архивным документам XVII—XX веков. Альманах «Кириллов». Вып. 1. ISBN 5-87822-071-7.
 Шелкова Е. Н. Игуменья Таисия — организатор восстановительных работ в Ферапонтово. Альманах «Кириллов». Вып. 6. ВГПУ, из-во «Русь», 2005. — С. 83 — 105. ISBN 5-87822-267-1.

Ссылки 
 Семья Бриллиантовых на Ильинском погосте, фотографии начала XX века
 Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный монастырь, место заточения патриарха Никона И. И. Бриллиантов, 1898 г.

Выпускники Кирилловского духовного училища
Выпускники Новгородской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Краеведы СССР
Богословы Российской империи
Репрессированные в СССР
Авторы Православной богословской энциклопедии